Calvario (anche Golgota) si riferisce principalmente alla collina di Gerusalemme dove secondo la tradizione dei Vangeli fu crocifisso Gesù, ma può anche riferirsi a:
 monte Calvario (Auronzo), sito archeologico in provincia di Belluno;
 monte Calvario (Colobraro), montagna dell'Appennino lucano;
 monte Calvario (Gorizia), collina nei pressi di Gorizia (nota anche come Podgora);
Via Monte Calvario, strada di Altamura.
 monte Calvario (Abruzzo), montagna che sovrasta Pescocostanzo.
 Monte Calvario (Biancavilla), montagna nel territorio di Biancavilla in Sicilia orientale
 Montecalvario, quartiere di Napoli